Кудьма — платформа, остановочный пункт Северной железной дороги. Платформа расположена в городском округе Северодвинск, в 100 метрах от залива Параниха Двинской губы Белого моря. На данный момент платформа состоит только из остановочного павильона, освещение отсутствует. Ближайшими к платформе Кудьма являются станция Морской Проспект и платформа «СОТ Уйма». Возле платформы отсутствуют эксплуатируемые здания и асфальтированные дороги.

Платформа, возможно, названа в честь протекающей недалеко реки Кудьмы. 

На платформе осуществляется пригородное железнодорожное сообщение с Нёноксой, Северодвинском и Архангельском, ежедневно курсируют пригородный поезд РА3.

Примечания 

Станции Архангельского региона Северной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Архангельской области